Hephaistostempel oder Hephaisteion steht für:

 Hephaistostempel in Agrigent auf Sizilien, siehe Archäologische Stätten von Agrigent #Weitere Bauwerke
 Tempel des Hephaistos in Athen